Il doppio  del Maserati Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Rameez Junaid e Frank Moser hanno battuto in finale Dustin Brown e Philipp Marx 6–3, 7–6(7–4).

Teste di serie

  Dustin Brown /  Philipp Marx (finale)
  Rameez Junaid /  Frank Moser (Campione)

  Dominik Meffert /  Philipp Oswald (semifinali)
  Colin Ebelthite /  Lee Hsin-han (semifinali)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Maserati Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013